
Termin -{DBM}- ima više značenja.

 Dopaminska beta hidroksilaza, enzim
 Dibenzoilmetan, aromatični diketon
 Dibromometan, halometan